Seznam řek na fidžijském ostrově Viti Levu

 
Řeky na Viti Levu
Viti Levu